Coquerel ist der Familienname folgender Personen:

 Athanase-Charles Coquerel (1795–1868), französischer reformierter Theologe und Politiker
 Athanase Josué Coquerel (1820–1875), französischer reformierter Theologe
 Charles Coquerel (1822–1867), französischer Entomologe
 Éric Coquerel (* 1958), französischer Politiker
 Flora Coquerel (* 1994), französisches Model
 Frédéric Coquerel (* 1978), französischer Fußballspieler

Siehe auch
 Coquerel-Seidenkuckuck, Vogelart, nach Charles Coquerel benannt
 Coquerel-Sifaka, Primatenart, nach Charles Coquerel benannt
 Cocquerel, Gemeinde im Département Somme, Frankreich